Buckau kan syfta på:

Platser 
 Buckau, Magdeburg – en stadsdel tidigare stad i centrala Magdeburg, Sachsen-Anhalt, Tyskland
 Buckau, Herzberg – en stadsdel i staden Herzberg (Elster) i Brandenburg, Tyskland
Buckau, Buckautal – en by i kommunen Buckautal, Amt Ziesar, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg, Tyskland
 Buckau (flod) – en mindre biflod till Havel i Brandenburg
 Buckau (fartyg) – ett Flettner-rotorfartyg på 1920-talet

Personer 
Buckau är även ett tyskt efternamn, som burits av:

 Wolf Buckau, tysk uppfinnare och maskiningenjör.

Se även 
 Maschinenfabrik Buckau R. Wolf, tidigare maskinfabrik i Magdeburg.